Wex ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Wex (1867–1932), deutscher Landschaftsmaler
 Adolphus Lehnert Wex (1859–1918), deutscher Anwalt, MdHB 
 Eduard Wex (1827–1902), deutscher Ingenieur

 Erika Wex (1909–2004), Hockeyspielerin der deutschen Nationalmannschaft
 Friedrich Carl Wex (1801–1865), deutscher Altphilologe
 Gustav Ritter von Wex (1811–1892), österreichischer Ingenieur
 Helga Wex (1924–1986), deutsche Politikerin
 Jakob Wex († 1695), Jesuit und Kanonist
 Karl Wex (1801–1865), deutscher Schulmann und Philologe
 Leonhard Wex (auch: Leonhard Wechs, Leonhardt Wexen; * um 1680, † nach 1740), deutscher Stuckateur der Barock/Rokokozeit
 Marianne Wex (1937–2020), deutsche Künstlerin und Autorin
 Martin Wex (* 1968), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter in Tirol
 Michael Wex (* 1954), kanadischer Schriftsteller, Entertainer und Jiddischist
 Ursula Wex (* 1975), österreichische Musikerin, Mitglied der Wiener Philharmoniker
 Willibald Wex (1831–1892), deutscher Landschaftsmaler

Siehe auch:
 Wechs